Canada
 Oakville – città dell'Ontario

 Stati Uniti d'America
 Oakville – census-designated place della Contea di Lawrence, Alabama
 Oakville – comunità non incorporata della Contea di Napa, California
 Oakville – census-designated place della Contea di Litchfield, Connecticut
 Oakville – città della Contea di Louisa, Iowa
 Oakville – census-designated place della Contea di St. Louis, Missouri
 Oakville – città della Contea di Grays Harbor, Washington